Il singolare del torneo di tennis Sunderland Challenger 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Alex Bogdanović che ha battuto in finale Danai Udomchoke 7-64, 7-5.

Teste di serie 

 Alexander Waske (semifinali)
 Iván Navarro (secondo turno)
 Danai Udomchoke (finale)
 Federico Luzzi (primo turno)

 Stefano Galvani (primo turno)
 Gilles Elseneer (semifinali)
 Arvind Parmar (quarti di finale)
 Alex Bogdanović (Campione)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Sunderland Challenger 2005